Norton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norton Township (Illinois)
 Norton Township (Kansas)
 Norton Township (Minnesota)
 Norton Township (North Dakota)